Рубеус Хеґрід (; 6 грудня 1928) — вигаданий персонаж книг Джоан Роулінґ про Гаррі Поттера, викладач догляду за магічними істотами, зберігач ключів та лісник у школі чарівництва «Гоґвортс».

Походження 
Хеґрід — наполовину людина, наполовину велетень. Його мати — жінка-велетень Фрідвульфа. Вона покинула його батька, коли Хеґрід був дитиною. У Хеґріда є брат-велетень, якого звуть Ґроп. Велетні мають репутацію величезних і тупих вбивць, які до того ж здебільшого допомагають Лорду Волдеморту, тому Хеґрід тримає історію свого походження в секреті. Батько Хеґріда, чарівник, ім'я якого невідоме, помер в 1941 або 1942 році, коли Хеґрід навчався на другому курсі.

Життєпис 

День народження Хеґріда — 6 грудня 1928 року.

Хеґрід навчався в школі чаклунства Гоґвортс на факультеті Ґрифіндор в один час з Томом Редлом, але був виключений після доносу Тома Редла в тому, що він нібито відкрив таємну кімнату. Міністерство магії виключило Хеґріда зі школи, але Альбус Дамблдор зумів умовити директора школи Армандо Діппіта залишити Хеґріда в школі на посаді лісничого. Попри заборону використовувати чари, Хеґрід зберіг уламки своєї чарівної палички та вмонтував їх у рожеву парасольку, завдяки чому у нього є можливість використовувати час від часу прості заклинання.

Друзі 

Хеґрід дружить із Роном, Гаррі та Герміоною. Дамблдор довіряє Хеґріду деякі секрети, які потім Хеґрід мимоволі вибовкує трійці друзів. У книзі Гаррі Поттер і Орден Фенікса Хеґрід разом з мадам Максим отримав від Дамблдора завдання — поговорити з велетнями й переконати їх бути на боці Дамблдора, а не лорда Волдеморта, але місія не закінчується успіхом, позаяк серед велетнів здіймається бунт і їх минулого лояльного до Ордену Фенікса ватажка вбивають, а його місце займає інший, який ставиться позитивно до смертежерів. Хеґрід повертається до Гоґвортсу разом зі своїм братом-велетнем Ґропом, якого таємно провів до школи та прив'язав його до найміцніших дерев, щоб той не втік. Хеґрід почав виховувати його і вчити англійської мови.

Посилання 

 Рубеус Хеґрід 

Персонажі з Гаррі Поттера
Персонажі-гіганти
Чоловічі персонажі фільмів